Sveukupno je bilo šest papa imena Pavao.

 Pavao I. (757. – 767.)
 Pavao II.  (1464. – 1471.)
 Pavao III.  (1534. – 1549.)
 Pavao IV.  (1555. – 1559.)
 Pavao V.  (1605. – 1621.) 
 Pavao VI.  (1963. – 1978.)

P